Niemcy:
 Lichtenstein – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Lichtenstein/Sa. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau

Osoby:
 Ernst Lichtenstein (1900–1971) – niemiecki pedagog
 Kuno von Lichtenstein – historyczna postać z powieści Henryka Sienkiewicza
 Martin Lichtenstein (1780–1857) – niemiecki lekarz, odkrywca i zoolog

Inne:
 Lichtenstein – zamek koło Honau

Zobacz też:
 Liechtenstein – małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią.
 Liechtensteinowie – niemiecki ród książęcy panujący w Księstwie Liechtenstein.